Bellmunt puede hacer referencia a:
 Bellmunt del Priorato, municipio y localidad de la provincia de Tarragona (España).
 Bellmunt de Segarra (o simplemente Bellmunt), localidad del municipio de Talavera, en la provincia de Lérida (España).
 Bellmunt de Urgel, municipio de la provincia de Lérida (España).